El Club Deportivo Unión Alto Huarca es un club de fútbol del Perú del distrito de Yauri, provincia de Espinar, en el Departamento del Cusco. Desde 2012 juega en la Copa Perú.

Historia

Fundación 
Fue fundado el 2012 bajo el nombre de Club Unión Alto Huarca de Espinar, por iniciativa de un grupo de jóvenes empresarios de la provincia de Espinar.

Club Unión Alto Huarca de Espinar en su primer año en la segunda división de la provincia de espinar salió campeón, con el cual ascendió a la primera división de Espinar departamento del Cusco de esa forma empezó participar en la copa Perú durante el año 2015 fue sus campeón distrito , provincia fue campeón en ese mismo año en la etapa departamental ilimitado en los cuartos de final por equipo Atlético Juventud Inclan .

Etapa Departamental 2015
Ha participado en su primer año llegando la etapas departamental cusco cuartos de finales de la Copa Perú siendo su regular campaña el año 2015 donde finalizó en cuartos de final quedando eliminado por el atlético juventud inclan de calca quien clasificaría por mayor diferencia de goles mostrando tristeza en su numerosa hinchada club unión alto huarca que acompañaba partido a partido hasta el último minutos.

Etapa Departamental 2016
En medio de mucha expectativa el segundo año de participación la mecánica naranja lograron clasificar a la departamental del cusco sin mayores dificultades. en esta etapa debían enfrentar atlético juventud inclan de calca cuartos de final eliminándolo y pasando ala cine final aun pasito de llegar ala gran final de la departamental juventud molle pata que contaba con jugadores de experiencia les negaron la oportunidad de representar en una etapa nacional segundo golpe más duro en condición de local. pero los de anta finalmente consiguieron clasificar a la etapa nacional por mejor diferencia de goles el desenlace pudo ser mejor, sin embargo fue lo contrario. y toda la campaña de entonces se machó por la supuesta 'echada' de algunos jugadores que actuaron en ese partido decisivo de calcificación etapa nacional. aunque nadie presentó pruebas al respecto. así finalizó su representación el rebelde kana.

Refundación 
Tras un año de inactividad en 2018, el club regresó a la competencia en la Copa Perú pero esta vez desde la liga distrital de Coporaque. Al año siguiente no participó nuevamente.

En 2022 empezó a participar en la Liga Distrital de Pichigua donde logró el título y clasificó a la Etapa Provincial de Espinar donde fue eliminado.

Uniforme 

 Uniforme titular: camiseta naranjado, pantalón naranjado, medias naranjado. 
 Uniforme alterno: camiseta azul, pantalón azul, medias azul.

Indumentaria y Patrocinador

Estadio

Municipal de Espinar "Coloso de los Andes" 
El estadio municipal de Espinar es un recinto deportivo con césped natural, ubicado en la ciudad de Yauri (a 3920 msnm), capital de la provincia de Espinar, Perú. Cuenta con una capacidad o aforo total para 12.000 espectadores.

Clásico

Los Yauris 
 
Club tiene como su eterno rival al real municipal con quien disputa el clásico espinar ambos dividen la mayor parte de hinchada entre la población de espinar.

Disciplina

Dentro y Fuera Institución 

La disciplina es importante en esta institución deportiva cualquier acto grave cometido en el club en partidos claves serán retirado de institución deportiva no se permite vidas alcohólica de cualquier tipo ni drogas tampoco salidas de noche discoteca y bar esta institución deportiva se caracteriza por ser estricto plantel jugadores cuerpo técnico en la disciplina.

Entrenadores

Entrenadores del Club Deportivo Unión Alto Huarca Espinar

Presidentes Anteriores y Del Presente

Palmarés

Torneos regionales

Referencias 

Equipos de fútbol de Cuzco
Equipos de fútbol de la Copa Perú
Equipos de fútbol fundados en 2015